Овсяновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Овсяновка — село в Кирсановском районе Тамбовской области.

Украина 
 Овсяновка — село в Новобугском районе Николаевской области.